Histiophryne är ett släkte av fiskar. Histiophryne ingår i familjen Antennariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Histiophryne